Die Diamond Nine / Dynamic North Cyprus Open 2014 waren das 130. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 10. bis 12. April 2014 im Acapulco Beach Resort in der nordzyprischen Hafenstadt Kyrenia statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Ralf Souquet durch einen 9:4-Sieg im Finale gegen den Engländer Karl Boyes. Den dritten Platz belegten Mieszko Fortuński und Chris Melling. Titelverteidiger war der Russe Konstantin Stepanow, der bereits in der Vorrunde ausschied. Albin Ouschan und Mario He erreichten als beste Österreicher und Dimitri Jungo als bester Schweizer das Sechzehntelfinale.

Modus 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 
 North Cyprus Open 2014 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Billardturnier in Kyrenia
Poolbillardveranstaltung 2014